Regierung Dehaene steht für folgende Regierungen Belgiens:

 Regierung Dehaene I (1992 bis 1995)
 Regierung Dehaene II (1995 bis 1999)